Leptoplanidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Leptoplanidae i ordningen Polycladida, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leptoplanidae 28 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Leptoplanidae